Księstwo zwienigorodzkie (ros. Звенигородское княжество, ukr. Звенигородське князівство) – księstwa udzielne (księstwo dzielnicowe) na terenie dawnej Rusi:
 księstwo zwienigorodzkie – dzielnica Wielkiego Księstwo Moskiewskiego z centrum w Zwienigorodzie (Zwienigorodzie Moskiewskim)
 księstwo zwienigorodzkie – dzielnica księstwa karaczewskiego, jednego z księstw wierchowskich, z centrum w Zwienigorodzie nad Oką (Zwienigorodzie Siewierskim)
 księstwo dźwinogrodzkie (zwenihorodzkie) – dzielnica księstwa halicko-wołyńskiego z centrum w Zwenigrodzie Halickim (Zwinihorodzie)

Uwagi